Chris Harras (* 5. Dezember 1970 in Bremen, Deutschland) ist ein deutsch-österreichischer Musikproduzent, Komponist, Sänger und Gitarrist.

Er lebt und arbeitet in Mödling, Niederösterreich und Wien.

Leben und Karriere 
Erste Chart-Erfolge als Gitarrist, Songwriter und Produzent erzielte er mit der Band Paradise Now! Anfang der 90er Jahre. Der Song „The Common Me“ war Titeltrack des US-Films "The way we are" mit Hilary Swank und Chad Lowe.

Die Band spielte Auftritte in ganz Europa und den USA, war unter anderem Support-Act für U2 (1997), die Rolling Stones (1998), Lenny Kravitz (1999), Aerosmith (1999), The Black Crowes (1999), INXS (1997) und Henry Rollins (1997).

Nach der Auflösung von Paradise Now! gründete er 2001 gemeinsam mit Sascha Bem und Harald Jilg die Band CORE, in der er auch als Lead-Sänger fungierte.

Der Song „The Angle“ (2004) wurde Soundtrack des PlayStation- und Xbox-Spiel WWE SmackDown! vs. RAW, war 2009 in einer BMW Werbung zu hören und erhielt Radio-Airplay in einigen Ländern Europas und den USA.

CORE spielte Auftritte in ganz Europa und den USA, darunter Festivals wie z.B. auf dem Nova Rock (2005), Two Days a Week (2005), im Viper Room und der Knitting Factory in Los Angeles.

Chris Harras spielte außerdem als Gitarrist für Katrina/Katrina and the Waves, Christina Stürmer, Lemo, uvm.

2009 veröffentlichte Chris Harras sein Solo-Album „Play that song (from long Ago)". Die Single „Set Them Free“ war österreichweit auf diversen Radiostationen zu hören.

Seit 2021 betreibt er sein Studio in Mödling und produziert u.A. Pop-Künstler wie Drew Sarich, Lizz Görgl, Lara La usw.

2021 startete er mit dem Schlagzeuger Markus Adamer das Studio-Projekt MACH2 . Deren erste 3 Singles „One in a Million“, „Caught in the Middle“ und „Turn it up“ erhielten Radio-Airplay in ganz Österreich.

Neben seiner Tätigkeit als Produzent und Komponist singt und spielt er als Studio-Musiker für diverse Projekte und in mehreren Event-Live-Bands.

Film, TV und Werbung 
Chris Harras komponiert Musik für Film, TV und Werbung, unter anderem die Sendungs-Signations für die ORF-Sendungen „Heimat Fremde Heimat“ (seit 2014) und „Österreich wählt“ (Chartshow 2011 bis 2012).

Für den Film Nevrland (2019) mit Josef Hader steuerte er einen Song bei. Außerdem war er 2020 als Sprecher und Sänger der Saturn-Werbungen zu hören.

Chris Harras komponiert und produziert auch Corporate Music und Sounds für zahlreiche österreichische und internationale Unternehmen.

Musikalische Leitung 
Seit 2016 erstellt Chris Harras Musikkonzepte für Events und übernahm die musikalische Gesamtleitung von Veranstaltungen wie z.B. der FIA Gala in der Wiener Hofburg 2016 und dem Event Servus Europa in Schladming 2018 (Event zur Übernahme Österreichs des EU-Ratsvorsitzes).

2017 konzipierte er gemeinsam mit Clemens Handler die Show "Diamonds of the 90ies", mit der er dann durch Österreich tourte.

Einzelnachweise 

Musikproduzent
Komponist (Österreich)
Sänger
Gitarrist
Deutscher
Österreicher
Geboren 1970
Mann